Middenschool Heilig Hartinstituut in Bree
 Heilig Hartinstituut (Halle) of Heilig Hart College in Halle
 Heilig Hartinstituut (Hamme) in Hamme
 Heilig Hartinstituut Heverlee in Heverlee
 Heilig Hart Instituut (Kalmthout) in Kalmthout
 Technisch Heilig-Hartinstituut (Tessenderlo) in Tessenderlo

Zie ook 
 Heilig-Hartcollege